La cucina di Jiangsu (Cinese semplificato: 江苏菜; Cinese tradizionale: 江蘇菜; pinyin: Jiāngsū cài), abbreviato in cucina Su(Cinese semplificato: 苏菜; Cinese tradizionale: 蘇菜; pinyin: sū cài), è una delle otto tradizioni culinarie della cucina cinese.
Deriva dallo stile di cucina della provincia di Jiangsu.
In generale è caratterizzata da una consistenza dei piatti soffice, morbida, ma non fino al punto che si disfi facilmente.
Per esempio, la carne è molto tenera ma non viene separata dalle ossa per essere consumata.
Altre caratteristiche comprendono una stretta selezione di ingredienti di stagione, mettendo enfasi sull'accostamento di colori e forma in ogni piatto e dando importanza all'uso di zuppe per migliorare il sapore.

Vi sono delle varianti regionali nelle regioni di Nanchino, Suzhou, e Wuxi.

Voci correlate 

 Cucina cinese

Cucina cinese